Miguel Hernández puede referirse a:

 Miguel Hernández Gilabert (1910-1942), poeta y dramaturgo español;
 Miguel Hernández Labastida (1935-), político (PAN) mexicano;
 Miguel Hernández Ortiz (1984-), futbolista chileno;
 Miguel Hernández Saffirio (1949-), político (PDC) chileno;
 Miguel Hernández Sánchez (1970-), futbolista español;

 Universidad Miguel Hernández de Elche, España;
 Miguel Hernández, estación del metro de Madrid;
 Miguel Hernández (1972), álbum de Joan Manuel Serrat.